Усово — название географических объектов.

Белоруссия 
 Усово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Усово — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Усово — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Усово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Усово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Усово — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Усово — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Усово — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Усово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Усово — село в Одинцовском районе Московской области.
 Усово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Усово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Усово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Усово — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.
 Усово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области.
 Усово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Усово — посёлок в Миллеровском районе Ростовской области.
 Усово — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Усово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Усово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Усово — село в Сладковском районе Тюменской области.
 Усово — деревня в Даниловском районе Ярославской области
 Усово — железнодорожная станция Белорусского направления МЖД.

Украина 
 Усово — село в Овручском районе Житомирской области.

См. также 
 Усов